Помпа — узвичаєна назва деяких видів насосів.
 Помпа інсулінова — медичний виріб для тривалого введення інсуліну в організм.
 Помпа — процесія релігійного характеру, пов'язана з жертвопринесенням у святилищі божества.

 Помпа — село у Фалештському районі Молдови.

Див. також 
 Pump — гурт.
 «Pump» — альбом гурту «Aerosmith».

Примітки

Посилання